Lemerle ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Lemerle (* 1955), französischer Jazz-Kontrabassist
 Jean-Marie Lemerle (* 1947), französischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer

 Paul Lemerle (1903–1989), französischer Byzantinist